Ногаре се може односити на:
Ногаре (Виченца), насеље у Италији у округу Виченца
Ногаре (Тренто), насеље у Италији у округу Тренто